Koukouli (Patras), een district van de Griekse stad Patras;
Koukouli (Ioannina), een dorp in het Griekse departement Ioannina;
Koukouli (Preveza), een dorp in het Griekse departement Preveza.